40 км, 40-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 40 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 701616

Россия 
 40 км — разъезд, Восточно-Сибирская железная дорога  (Иркутская область). Код 923231
 40 км —  пост, Дальневосточная железная дорога (Приморский край). Код 988147

 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 841169
 40 км — разъезд, Красноярская железная дорога. Код 883922
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653821
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 635927
 40 км (по официальным документам называется 39 км) — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца МЖД на участке Дмитров / Яхрома — Пост 81 км. Расположена в Сергиево-Посадском районе Московской области. Код	236536
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Калязин Пост - Углич, Октябрьская железная дорога, Ярославская область. Код 050550
 40 км (платформа, Новгородское направление) — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Санкт-Петербург-Витебский — Павловск — Новолисино — Новгород, Октябрьская железная дорога. Располагается на северо-восточной окраине садоводческого массива в Тосненском районе Ленинградской области. Код 032317.
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 612234
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога  (Свердловская область). Код 773347
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 794517
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 594356
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 802785
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ярославская область). Код 050550

Украина 
 40 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Черновицкая область). Код 367111
 40 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Львовская область). Код 378915
 40 км — путевой пост, Одесская железная дорога. Код 413540

 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 491639
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 497512
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 426911
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Сумская область). Код 445113
 40 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 428743